Bopp ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Bopp (* 1952), deutsche Journalistin
 Anselma Bopp (1835–1887), deutsche Franziskanerin und Ordensgründerin
 Arthur Bopp (1860–1928), württembergischer Generalmajor
 August Bopp (1873–1926), deutscher Musikschriftsteller und Musikpädagoge
 Eugen Bopp (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Franz Bopp (1791–1867), deutscher Sprachwissenschaftler
 Franz Bopp (Diplomat) (1862–1929), deutscher Diplomat
 Fritz Bopp (Politiker) (1863–1935), Schweizer Journalist, Politiker und Schriftsteller 
 Fritz Bopp (Fotograf) (1888–1977), Schweizer Fotograf
 Fritz Bopp (1909–1987), deutscher Physiker
 Gerhard Bopp (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Joseph Bopp (1908–1982), Schweizer Konzertflötist, Dirigent und Komponist.
 Herbert Bopp (* 1949), deutscher Journalist
 Heinrich Bopp (1835–1876), deutscher Bankier

 Linus Bopp (1887–1971), deutscher Theologe und Heilpädagoge
 Ludwig Bopp (1869–1930), deutscher Architekt
 Manfred Bopp (1936–2006), deutscher Fußballspieler
 Marianne Oeste de Bopp (1905–1985), deutsche Germanistin
 Martin Bopp (1923–2018), deutscher Botaniker
 Petra Bopp (* 1943), deutsche Kunsthistorikerin
 Raul Bopp (1898–1984), brasilianischer Dichter und Diplomat
 Sven Bopp (* 1982), deutscher Fußballspieler

 Ulrich Bopp (* 1940), deutscher Verwaltungsjurist
 Valeska Bopp-Filimonov (* 1977), deutsche Rumänistin
 Viktor Bopp (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Bopp (1863–1931), deutscher Dirigent, Musikschriftsteller und Musikpädagoge
 Willy Bopp (1928–1979), deutscher Industriekaufmann und Gewerkschafter und als solcher Mitglied des Bayerischen Senats

BOPP steht für:

 BOPP-Folie, längs und quer verstreckte Polypropylenfolien (biaxially oriented polypropylene)

Siehe auch:
 Bob
 Bop
 Bopp-Stiftung
 Hale-Bopp
 Popp